Ста́рое Шайму́рзино () — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан, административный центр Старошаймурзинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «иске» (старый) и антропонима «Шәйморза».

География 
Село находится на реке Малая Цильна, в 18 км к востоку от села Старое Дрожжаное.

История 
Основано в 1674 году как чувашское селение (по другой версии – в 1643 году). В дореволюционных источниках упоминается также как Уразбаево.

В XVIII – первой трети XIX веков жители относились к категории государственных, в 1835-1860-е годы – удельных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

По сведениям 1859 года, здесь было 3 мечети.

В начале XX века функционировали церковь, школа, 5 мечетей, 5 мектебов, 36 торгово-промышленных заведений. В этот период земельный надел сельской общины составлял 5027,5 десятины.

В 1930 году в селе организован колхоз им. Будённого, с 2016 года земли села в хозяйственном управлении ООО «Эталон-Агро».

До 1920 года село входило в Больше-Цильнинскую волость Симбирского уезда Симбирской губернии. 
С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10 августа 1930 года – в Буинском районе; с 10 февраля 1935 года – центр Будённовского, с 29 ноября 1957 года – Цильнинского районов, с 12 октября 1959 года – в Дрожжановском, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 30 декабря 1966 года в Дрожжановском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, скотоводством.

Социальные объекты 
Средняя школа, детский сад, участковая больница, дом культуры, библиотека.

Религиозные объекты 
2 мечети.

Известные уроженцы 
Ахметгарей Шакирзянович Абдреев — Герой Социалистического Труда.

Миргарифан Замалеевич Азизов — Председатель Совета Министров Татарской АССР (1950—1957 годы).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Дрожжановского района